Наррос-дель-Пуэрто ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Авила. Занимает площадь 10,37 км². Население  — 22 человека (на 2018 год).

География 
Расстояние по автодорогам до центра провинции, города Авила, составляет около 33 км на северо-восток. Граничит с муниципалитетами Ла-Торре (с северо-востока), Ла-Иха-де-Диос (с юго-востока), Менгамуньос (с юга) и Муньотельо (с запада).

Достопримечательности 
 Церковь Вознесения Девы Марии

Население 

1 января 2017 года здесь проживало 23 человека (11 мужчин и 12 женщин), все — испанского происхождения.

Политика 
На муниципальных выборах 2015 года все три места в муниципальном совете получила непарламентская партия «».

Примечания 

Муниципалитеты Авилы